Luís I, o Piedoso
 Luís I de Portugal
 Luís I da Baviera
 Luís X de França
 Luís I da Hungria
 Luís I, Duque de Anjou
 Luís I de Espanha
 Luís I da Holanda
 Luís I, Príncipe de Mônaco
 Luís I da Baviera (1173-1231)
 Luís I de Bourbon
 Luís de Valois, Duque d'Orleães
 Luís Gastão de Orléans e Bragança
 Ernesto Luís, Grão-Duque de Hesse

Outros
 Ponte de D. Luís (Santarém)
 Ponte de D. Luís (Porto)

Desambiguações de antropônimos